El Condado de Chautauqua es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Chautauqua (Kansas)
 Condado de Chautauqua (Nueva York)